

Patronyme 

 Arthur Westover (1864-1935), tireur sportif canadien ;
 Russ Westover (1886-1966), auteur de bande dessinée américain ;
 Tara Westover (née en 1986), mémorialiste américaine ;
 Winifred Westover (1899-1978), actrice américaine.

Toponymes 

 Westover, municipalité américaine située dans le comté de Shelby en Alabama. 
 Westover, borough situé au sud du comté de Clearfield, en Pennsylvanie.
 Westover, ville américaine située dans le comté de Monongalia en Virginie-Occidentale.
 
 Plantation de Westover, dans le Comté de Charles City dans l'état de Virginie.
 Westover Air Force Base, base de l'Air Force Reserve Command (AFRC) dans l'État du Massachusetts.